Giuseppe Pepe (1908-?)  – politico e avvocato italiano.
 Giuseppe Pepe (1949) – tiratore a volo italiano.